Pontevès steht für:

 Pontevès, eine französische Gemeinde im Département Var, in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Familie Pontevès, eine französische Adelsfamilie
 Château de Pontevès, Stammsitz der Familie von Pontevès 

Pontevès ist der Familienname folgender Personen:
 Barral de Pontevès (1229–1275), französischer Adliger
 Gaspard de Pontevès (1557–1610), französischer Adliger, Gouverneur der Provences
 Jean V. de Pontevès (1510–1582), französischer Adliger, Großseneschall der Provence